In het seizoen 2022/23 komt FC Den Bosch uit in de Keuken Kampioen Divisie, en KNVB Beker.

Seizoensresultaten

Selectie 

* Faris Hammouti op 30 augustus 2022 overgenomen van Almere City FC
* Evangelos Patoulidis op 31 augustus gehuurd van KV Oostende
* Timo Regouin op 20 december verhuurd aan Kozakken Boys
* Asier Córdoba op 7 januari vertrokken naar SD Logroñés
* Tomas Kalinauskas op 17 januari overgenomen van Barnsley
* Ibane Bowat op 18 januari gehuurd van Fulham
* Dino Halilović zijn contract op 31 januari ontbonden
* Gedion Zelalem op 31 januari gecontracteerd (laatste club New York City FC)
* Dennis Gyamfi op 31 januari overgenomen van Dinamo Zagreb

Technische staf

Technische staf

Medische staf

Wedstrijden

Oefenwedstrijden

Eerste divisie

KNVB Beker

Punten, stand en doelpunten per speelronde

Topscorers

Assists

Externe link 

 2022/23
Den Bosch